Olaszország
Bonate Sopra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Bonate Sotto, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében